Ровенско може бити:

 Ровенско (Сењица), насељено мјесто у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република
 Ровенско (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република